Los Tornos puede referirse a:

Los Tornos, aldea de Asturias, España.
Los Tornos, puerto de montaña de Cantabria, España.

Otros 
No confundir con Tornos, localidad de la provincia de Teruel, España.